Берко́вский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Берковский, Виктор Семёнович (1932—2005) — российский учёный, композитор, бард.
 Берковский, Илья Витальевич (род. 2000) — российский футболист.
 Берковский, Людвиг Осипович (1801—1860) — русско-польский учёный-медик.
 Берковский, Наум Яковлевич (1901—1972) — русский литературовед.
 Берковский, Юрий Романович (1922—?) — советский график.

См. также 
 Берковски — село в Болгарии.